Несколько кораблей Императорских военно-морских сил Германии носили имя SMS Seeadler  ().

 SMS Seeadler (1892) — небронированный крейсер, спущен на воду в 1892 году. разрушен взрывом 19 апреля 1917 года в Вильгельмсхафене.
 SMS Seeadler — парусный вспомогательный крейсер, использовавшийся Германией в Первую мировую войну в качестве рейдера.